Левингстон — фамилия.
 Левингстон, Клифф (род. 1961) — бывший американский баскетболист, дважды чемпион НБА.
 Левингстон, Роберто Марсело (1920—2015) — аргентинский военный и государственный деятель; де-факто президент Аргентины в 1970—1971 годах.

См.также 
 Ливингстон